Џејмс Кавизел () је амерички глумац, често пописан као Џим Кавизел, рођен 26. септембра 1968. године у Маунт Вернону (Вашингтон).

Филмографија 

|-
| 1991. || || -{My Own Private Idaho}- || Ерлајн Клерк ||
|-
| 1992. || || -{Diggstown}- || Били Харгров || 
|-
| 1994. ||Вајат Ерп || -{Wyatt Earp}- || Ворен Ерп ||
|-
| 1996. || || -{Ed}- || Дизи Андерсон || 
|-
| 1996. || Стена || -{The Rock}- || други пилот Ф/А-18 || 
|-
| 1997. || Џи Ај Џејн || -{G.I. Jane}- || „Слов“ Словник || 
|-
| 1998. || Танка црвена линија || -{The Thin Red Line}- || редов Вит ||
|-
| 1999. || У седлу са ђаволом || -{Ride with the Devil}- || Блек Џон || 
|-
| 2000. || Фреквенција || -{Frequency}- || Џон Саливан ||
|-
| 2000. || Шаљи даље || -{Pay It Forward}- || Џери ||
|-
| 2000. || || -{Madison}- || Џим Макормик ||
|-
| 2001. || Анђеоске очи || -{Angel Eyes}- || Стивен „Кеч“ Ламберт ||
|-
| 2002. || Гроф Монте Кристо || -{The Count of Monte Cristo}- || Едмонд Дантес ||
|-
| 2002. || Злочин у високим круговима || -{High Crimes}- || Том Кјубик ||
|-
| 2003. || || -{Highwaymen}- || Џејмс „Рени“ Креј ||
|-
| 2003. || Ја сам Дејвид || -{I Am David}- || Џоханес ||
|-
| 2004. || Последњи рез || -{The Final Cut}- || Флечер ||
|-
| 2004. || Страдање Христово || -{The Passion of the Christ}- || Исус Христос ||
|-
| 2004. || || -{Bobby Jones: Stroke of Genius}- || Боби Џоунс ||
|-
| 2006. || || -{Unknown}- || Џин Џекет ||
|-
| 2006. || Дежа ви || -{Déjà Vu }- || -{Carroll Oerstadt}- ||
|-
| 2008. || || -{Outlander}- || Кејнан ||
|-
| 2008. || Каменовање Сораје М. || -{The Stoning of Soraya M.}- || -{Freidoune}- ||
|-
| 2008. || || -{Long Weekend}- || Питер ||
|-
| 2013. || План за бег || -{Escape Plan}- || Хобс ||
|-
| 2021. || Страдање Христово: Васкрсење || -{The Resurrection of the Christ}- || Исус Христос ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Амерички глумци